Međuopćinska nogometna liga Dubrovnik-Metković-Korčula-Lastovo je u sezoni 1977./78. predstavljala nogometnu ligu petog stupnja natjecanja prvenstva Jugoslavije. Prvak lige je ostvario plasman u Dalmatinsku nogometnu ligu, a iz lige se ispadalo u općinske nogometne lige.  
Sudjelovalo je 14 klubova s područja današnje Dubrovačko-neretvanske županije, a prvak je bio "Hajduk" iz Vela Luke.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Dalmatinska liga 1977./78. 
 Međuopćinska liga Split - Makarska 1977./78. 
 A liga NSO Zadar 1977./78. 
 Liga Šibenskog saveza 1977./78. 
 Prvenstvo ONS Dubrovnik 1977./78.

Vanjske poveznice

Izvori 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", Godina 1977. 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", Godina 1978. 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 10318, god. XXXVI, izdano 8. lipnja 1978., str. 10 (26. kolo, ljestvica), pristupljeno 2. studenog 2020.  
  

1977-78 MOL Dubrovnik-Korčula-Metković-Lastovo
1977-78 Dubrovnik-Korčula-Metković-Lastovo
MOL Dubrovnik--Korčula-Metković-Lastovo